Castanedo puede referirse a:

Geografía 
 Castanedo, localidad del municipio cántabro de Ribamontán al Mar (España).

Personalidades 
 José Luis Cagigas Castanedo (1928-2010), empresario español que desempeñó el cargo de presidente del Racing de Santander entre 1979 y 1987.
 Miguel Ángel Castanedo (1948-2010), político, empresario y economista español.
 Mario Bermejo Castanedo (1978), futbolista español.
 Teresa Castanedo, periodista española